Termin nitro ima više značenja.

 Azotsuboksid
 Nitro jedinjenje, jedinjenje koje sadrži nitro grupu
 Nitroglicerin, eksploziv
 Nitro (bend), američki metal bend